A Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2015 é uma competição brasileira de basquete sub-22 organizada pela Liga Nacional de Basquete. É a quinta edição do campeonato organizado pela LNB, com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball. Este torneio, é totalmente organizado pelos clubes participantes.

Regulamento 
Na primeira fase, as 24 equipes jogam todos entre si em 2 turnos. Os 8 melhores colocados de cada lado avançam para o playoff.

Primeira Fase

Classificação

Fase final

Premiação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil de 2014–15
 Liga Ouro de Basquete de 2015

Ligações externas
Site oficial da Liga Nacional

2015
2015 no basquetebol